Manuel Bulnes ist der Name folgender Personen:

* Manuel Bulnes Pinto (1842–1899), chilenischer Militär und Politiker
 Manuel Bulnes Prieto (1799–1866), chilenischer Militär und Politiker, Präsident 1841 bis 1851
 Manuel Bulnes Quevedo (1767–1821), chilenischer Militär
 Manuel Bulnes Sanfuentes (1911–1975), chilenischer Rechtsanwalt und Politiker